Draco sumatranus  — вид ящериц из семейства агамовых, эндемик Юго-Восточной Азии.

Описание 
Длина тела составляет около 9 см, хвост немного длиннее. Тело тёмно-серого или коричневого цвета с полосками и узорами, помогающими замаскироваться на стволе деревьев. У самцов под подбородком имеется жёлтый треугольный лоскут кожи, который используется для общения с другими ящерицами, в основном, для спаривания. У самок гораздо меньший лоскут синего цвета.

Образ жизни 
Ящерица живёт в деградировавших лесах и городских парках. В первичных джунглях и густых вторичных лесах не встречается. Питается мелкими насекомыми, преимущественно муравьями и термитами. Живёт на деревьях, только самка спускается на землю, чтобы отложить яйца в подстилку.

Распространение 
Вид распространён в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и на острове Палаван.

Литература 
 Photos and description
 McGuire J, Heang KB. 2001. '«Phylogenetic systematics of Southeast Asian flying lizards (Iguania: Agamidae: Draco) as inferred from mitochondrial DNA sequence data». Biological Journal of the Linnean Society 72: 203–229.
 Baker, Nick; Lim, Kelvin. 2008. Wild Animals of Singapore: A Photographic Guide to Mammals, Reptiles, Amphibians and Freshwater Fishes. Honolulu: University of Hawaii Press. 180 pp. ISBN 978-981-05-9459-6.
 Das I. 2006. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Borneo. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Publishing Inc. 144 pp. ISBN 0-88359-061-1. (Draco sumatranus, p. 80).
 Schlegel H. [1837 -] 1844. Abbildungen neuer oder unvollständing bekannter AMPHIBIEN, nach der Natur oder dem Leben entworfen, herausgegeben und mit einem erläuternden Texte begleitet. Düsseldorf: Arnz & Comp. xiv + 141 pp. (Draco viridis var. sumatrana, p. 91).

Животные, описанные в 1844 году
Агамовые
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии
Таксоны, описанные Германом Шлегелем